Путумайо — департамент Колумбії
 Путумайо (Іса) — річка в Колумбії, Еквадорі, Перу та Бразилії
 Путумайо (кантон) — jдин з 7 кантонів еквадорської провінції Сукумбіос